szarka – choroba wirusowa roślin, głównie śliw

3 cieki w Polsce:
 Szarka – struga, dopływ Czarnej Łady
 Szarka – struga, dopływ Jarznia (Jeziora Głębockiego)
 Szarka – rzeka, dopływ Obry, w zachodniej Polsce